A magyar labdarúgó-bajnokság első osztályának 2020–2021-es szezonja volt a 119. magyar labdarúgó-bajnokság. A bajnokság 2020. augusztus 15-én kezdődött és 2021. május 8-án ért véget.

Csapatváltozások a 2019–2020-as szezonhoz képest 
Kiesett a másodosztályba
 Debreceni VSC (a 2019–2020-as NB I 11. helyezettje)
 Kaposvári Rákóczi FC (a 2019–2020-as NB I 12. helyezettje)

Feljutottak az első osztályba
 MTK Budapest FC (a 2019–2020-as NB II 1. helyezettje)
 Budafoki MTE (a 2019–2020-as NB II 2. helyezettje)

Résztvevő csapatok

Résztvevők és stadionjaik

Csapatok adatai

Vezetőedző-váltások

Csapatok száma megyénkénti bontásban

A bajnokság végeredménye

Góllövőlista

Frissítve:

Díjak

A hónap legjobbjai

Egyéni díjazottak

Mérkőzések 
A fordulók eredményei a jobb oldali szövegre kattintva nyitható/csukható.

Jegyzetek
Az 1. fordulóban a Puskás Akadémia – Honvéd mérkőzést elhalasztották, mert a hazaiak több játékosa megfertőződött a koronavírussal.
A 2. fordulóban az MTK – Honvéd mérkőzésen a pályaválasztói jogot felcserélték.
A 2. fordulóban a Kisvárda – Puskás Akadémia mérkőzést későbbi időpontban, szeptember 4-én rendezték meg, ugyanis a hazaiak több játékosa megfertőződött a koronavírussal, ezért az eredeti időpontban nem tudták lejátszani.
A 2. fordulóban a Ferencváros – Diósgyőr mérkőzést elhalasztották a hazaiak nemzetközi kupamérkőzése miatt.
Az 5. fordulóban a Kisvárda – Fehérvár mérkőzést elhalasztották a vendégek nemzetközi kupamérkőzése miatt. Új időpont: 2021. január 27. 17:00.
Az 5. fordulóban a Budafok – Ferencváros mérkőzést elhalasztották a vendégek nemzetközi kupamérkőzése miatt. Új időpont: 2021. január 27. 18:00.
A 10. fordulóban a Diósgyőr – Újpest mérkőzést nem rendezték meg, mert az Újpest nem tudott kiállni a koronavírus-fertőzések miatt. A mérkőzést 3–0-s gólkülönbséggel, játék nélkül a Diósgyőr nyerte.

Helyezések fordulónként 
  

forrás:

Nemzetközi kupaszereplés

Eredmények 
Az eredmények minden esetben a magyar csapatok szemszögéből értendőek.(o) – otthon játszott, (i) – idegenben játszott mérkőzés, h.u. – hosszabbítás után, t: – tizenegyesekkel

Az UEFA 2020. június 17-i döntése alapján a Covid19-pandémia miatt a BL-ben a rájátszást megelőző valamennyi fordulóban, az EL-ben az összes fordulóban egy mérkőzés döntött a továbbjutásról, a pályaválasztóról sorsolás döntött.

Jegyzetek

Források 

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 1